Серге́й Иса́ков:
 Исаков, Сергей Анатольевич (род. 1961) — советский и российский футбольный судья.
 Исаков, Сергей Геннадиевич (1931—2013) — эстонский литературовед, профессор-эмеритус.
 Исаков, Сергей Геннадиевич (? — 2002) — советский фехтовальщик, чемпион мира 1973 в командном первенстве по шпаге.
 Исаков, Сергей Константинович (1875—1953) — скульптор, искусствовед, художественный критик, заведующий кафедрой истории искусств и декан факультета теории и истории искусств Российской академии художеств, профессор.
 Исаков, Сергей Михайлович (род. 1954) — русский скульптор, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.
 Исаков, Сергей Петрович (1900—1967) — театральный художник.
 Исаков, Сергей Сергеевич (1894—1919) — капитан лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.